

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene defensores del título.

Philipp Petzschner y Tim Pütz ganaron el título tras derrotar en la final Frank Dancevic y Andriej Kapaś.

Cabeza de serie 

  Sergey Betov /  Alexander Bury (Cuartos de final)
  Jesse Huta Galung /  Konstantin Kravchuk (Primera ronda)

<ol start=3>
  Dominik Meffert /  Frank Moser ''(Semifinales)
  Mikhail Elgin /  Aleksandr Nedovyesov ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Wrocław 2015